Алекса́ндр Гас «А́лекс» Спа́нос (; 28 сентября 1923, Стоктон, Калифорния, США — 9 октября 2018, там же) — американский девелопер и филантроп, миллиардер, владелец спортивного клуба «Лос-Анджелес Чарджерс» (1984—2018). Основатель компании «A. G. Spanos Companies» — одного из крупнейших застройщиков квартир в США. Один из самых богатых греков США и мира, состояние которого журнал «Forbes» оценивал в 2,4 млрд долларов (2018). Отец Дина Спаноса.

Будучи одним из активнейших деятелей греческой общины США и диаспоры в целом, являлся членом Ордена святого апостола Андрея (архонт депутатос Вселенского Патриархата), Американо-греческого прогрессивного просветительского союза (AHEPA) и других крупных греко-американских организаций.

Лауреат Награды Аристотеля от AHEPA (1984), Почётной медали острова Эллис (1986), Премии Афинагора в области прав человека (2004), командор Большого креста Ордена Макариоса III (Республика Кипр, 2004) и Ордена Почёта (Греция, 2008).

Один из крупнейших частных финансовых доноров Республиканской партии США.

Член Зала славы ордена Де Моле (1997).

Биография 
Один из шестерых детей в семье греческих иммигрантов Константиноса и Эвантии Спанос из Каламаты (Пелопоннес, Греция). В возрасте восьми лет начал работать в пекарне/кондитерской «Roma Lunch», принадлежавшей его отцу.

В 1942 году бросил учёбу в колледже, и в качестве пилота присоединлся к программе подготовки Военно-воздушных сил Армии США, которую в итоге не окончил и стал служить стрелком хвостовой стрелково-пушечной установки в период Второй мировой войны. Позже окончил Тихоокеанский университет.

В 1951 году взял взаймы у местного банкира 800 долларов с целью приобретения фургона, который затем использовал для продажи сэндвичей трудовым мигрантам, работавшим в сельскохозяйственном секторе в долине Сан-Хоакин.

В 1955 году, заработав к этому времени свой первый миллион долларов, занялся инвестированием в недвижимость, и по предложению своих бухгалтеров начал строить квартиры.

В 1960 году Спанос учредил компанию «A. G. Spanos Companies», которая к 1977 году стала крупнейшим застройщиком квартир в Соединённых Штатах. Штаб-квартира корпорации, имеющей 10 дочерних обществ, находится в Стоктоне.

В 1984 году Спанос приобрёл за 48,3 млн долларов 60 % акций профессионального клуба «Сан-Диего Чарджерс» (сегодня «Лос-Анджелес Чарджерс»). Выкупив в последующие 10 лет ценные бумаги у нескольких мелких совладельцев, он стал контролировать 97 % акций команды.

Являлся одним из основателей и председателем консультативного совета организации «FAITH: An Endowment for Orthodoxy & Hellenism», а также членом-основателем благотворительного фонда «Leadership 100». Обе структуры оказывают финансовую поддержку институтам Греческой Православной Архиепископии Америки для сохранения и продвижения греческого православия и эллинизма в США. Был президентом архиепископского совета Американской архиепископии.

Автор книги «Sharing the Wealth: My Story» (2002).

Умер 9 октября 2018 года на 95 году жизни.

Личная жизнь 
В 1948—2018 годах был женат на Фэй Папафаклис (умерла 8 августа 2018 года), чья семья происходила с острова Сими (Греция). Пара имела четверых детей.

Память 
В честь Алекса Спаноса названы следующие спортивные объекты в Калифорнии:
  (Стоктон)
 Alex G. Spanos Stadium (, Стоктон)
 Alex G. Spanos Sports and Recreation Complex ()
 Alex G. Spanos Athletic Performance Center (Калифорнийский университет в Сан-Диего)
  (Сан-Луис-Обиспо)
а также:
 Alex G. Spanos Heart & Vascular Center (Сакраменто)

Примечания

Ссылки 

Википедия:Биографии современников
Миллиардеры США
Предприниматели США
Архонты Вселенского Патриархата
Члены Республиканской партии США от Калифорнии
Девелоперы США
Награждённые Почётной медалью острова Эллис
Спортсмены США
Командоры греческого ордена Почёта
Кавалеры Большого креста ордена Макариоса III
Меценаты США
Меценаты Греции
Выпускники Тихоокеанского университета